

Muziek 
 The Next Step (album van Kurt Rosenwinkel), een album van de Amerikaanse jazzgitarist Kurt Rosenwinkel
 The Next Step (album van People Under the Stairs), het debuutalbum van het Amerikaanse hiphopduo People Under the Stairs
 The Next Step (album van James Brown), een album van de Amerikaanse soulzanger James Brown

Televisie 
 The Next Step (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse tv-serie over technologie
 The Next Step (Canadese televisieserie), een Canadese dramaserie